Constantius was een cognomen in het Romeinse Rijk.

Bekende dragers van dit cognomen (of naam) zijn:

Constantius I Chlorus (Gaius Flavius Valerius Constantius), Romeins keizer van 305 tot 306;
Iulius Constantius (Flavius Iulius Constantius), zoon van Constantius I Chlorus en vader van Julianus Apostata;
Constantius II (Flavius Iulius Constantius), Romeins keizer van 337 tot 361, samen met zijn broers Constantijn II en Constans I;
Constantius Gallus (Flavius Claudius Constantius Gallus), zoon van Iulius Constantius, Caesar van 351 tot 354;
Constantius III (Flavius Constantius), Romeins keizer in 421.

Cognomen